Mythologie:
 Furiën, een andere naam voor de Erinyen

Begrippen uit de Tachtigjarige Oorlog:
 Waalse Furie in Dokkum, een Staatse bezetting in 1572
 Spaanse Furie (Mechelen), de inname van Mechelen door de Spanjaarden (1572)
 Spaanse Furie (Antwerpen), de plundering en brandstichting in Antwerpen door muitende Spanjaarden en Walen (1576)
 Spaanse Furie (Maastricht), een gebeurtenis in 1576
 Engelse Furie, de herovering van Mechelen door Brusselse calvinisten met Engelse steun (1580)
 Furie van Houtepen, of het Beleg van Breda in 1581
 Franse Furie, de poging tot bezetting van Antwerpen door Frans van Anjou  (1583)

Overig:
 Furie (schip, 1916), een Nederlandse zeesleepboot
 Furie in Belfast, een roman

Zie ook 
 Fury (doorverwijspagina)